Offenhausen (Ausztria), osztrák település
Offenhausen (Németország), német település